

Land 
Open land:
akker
afgeperkt terrein
stuk grond met gewas
slagveld
sportveld (bijvoorbeeld voetbalveld)

Begrippen 
 veld (toponiem), de gemeenschappelijke heidevelden van een marke; in Vlaanderen: al dan niet voormalige woeste grond
 veld (natuurkunde), een ruimtelijk kracht- en energieverschijnsel in de natuurkunde
 veld, de Belgische term voor lichaam (Ned), een algebraïsche structuur
 veld (database), een aangetroffen waarde op de doorsnede van een kolom en een rij in een (relationele) database
 veld (objectoriëntatie), een variabele van een klasse in objectgeoriënteerde programmeertalen
 veld (sociologie), een begrip uit de sociologie, geïntroduceerd door Pierre Bourdieu
 de plek van waar iets wordt onderzocht
 veld (heraldiek) of schildveld, een vlak van een wapenschild
 veld (munt), een deel van een munt
 de deelnemers aan een sportprestatie
 een speelvak op het bord van een bordspel
 spiraalvormige inkepingen aan de binnenzijde van een loop, bedoeld om het projectiel -ter stabilisatie- om haar  lengteas te doen draaien.

Zie ook 
 't Veld (doorverwijspagina)
 In 't Veld (doorverwijspagina)
 Velden (doorverwijspagina)
 Veld (Arcen), een buurtschap in de gemeente Venlo
 Veld (Voeren), een voormalige buurtschap in Sint-Pieters-Voeren